Pavičić ist der Familienname folgender Personen:

 Jurica Pavičić (* 1965), kroatischer Schriftsteller, Journalist, Film- und Literaturkritiker
 Toni Pavičić-Donkić (* 1968), kroatischer Langstreckenschwimmer
 Viktor Pavičić (1898–1943), kroatischer Kommandeur, Befehlshaber in der Schlacht von Stalingrad